Casey Novak est un personnage de fiction apparaissant dans la série télévisée New York, unité spéciale, interprété par l'actrice Diane Neal et doublé en version française par Laëtitia Lefebvre.

Biographie de fiction 
Casey Novak est catholique. Elle se déclare grande partisane de l'armée américaine. Son père était un artilleur M60 sur un Huey pendant la guerre du Vietnam. Son hélicoptère s'est écrasé à trois reprises et il a reçu un Purple Heart.
Elle remplace Alexandra Cabot comme substitut du procureur à partir de l'épisode Sang pour sang, depuis que cette dernière est placée dans le programme de protection des témoins. 

Néanmoins, elle a un taux de réussite de 71 % alors que la moyenne des procureurs n'est que de 44 % (saison 8, épisode Un bébé disparaît).

Après des débuts hésitants, elle se découvre des points communs avec Elliot Stabler et devient particulièrement proche de lui : en effet, ce dernier & elle sont tous deux catholiques (même religion) et sont aussi passionnés de sport.

Description 
C'est une jeune substitut qui ne montre jamais ses sentiments face aux affaires parfois pénibles qu'elle traite avec le procureur. Même si elle perd rapidement son innocence et s'inquiète des zones d'ombre qui restent toujours plus ou moins autour des suspects, elle suit la loi à la lettre sans montrer aucune sympathie. Son idéalisme devient particulièrement clair dans des situations impliquant l'abus de pouvoir.

Evènements marquants 

 Dans l'épisode Le seul témoin, elle va remettre Jason King dans le droit chemin en le faisant témoigner contre son cousin Nick Pratt et Doug Waverly pour le meurtre et viol de Jennifer Durning. Elle va éprouver un attachement particulier pour le jeune homme, mais celui-ci sera retrouvé mort dans un canal, tué par Nick et Doug. 

 Durant l'enquête sur Gabriel Duval qui viole des femmes en situation irrégulière, elle subit un passage à tabac de la part du frère de l'une des victimes qui n'a pas supporté que sa sœur perde son honneur et que la substitut l'ait, selon lui, "forcé" à revivre le calvaire. 

 Plus tard, son passé est révélé  (saison 7 épisode 22, Influence) : lors de sa dernière année d'école de droit, elle a été fiancée à un homme prénommé Charlie, qui souffrait d'une schizophrénie. Elle a mis fin à leur relation lorsqu'elle a découvert que ses symptômes sont devenus si graves, qu'elle a estimé ne plus pouvoir continuer. En 2002, Charlie l'a agressée à son domicile lors d'un épisode psychotique. Elle a convaincu la police de ne pas le poursuivre, en leur disant qu'elle est substitut du procureur, mais a mis fin à sa relation avec lui. Charlie est ensuite devenu sans-abri. Dans l'épisode La folie du double, ou Casey poursuit Saul Picard, un pedophile schizophrène, elle apprend à Olivia que son ex-fiancé, Charlie, a été retrouvé mort, il y a 6 mois. Depuis ce jour, Casey a développé une profonde compassion pour les malades mentaux et se sent toujours coupable de ne pas avoir été en mesure de venir en aide à son ex-fiancé.

 Dans sa dernière année en tant que substitut du procureur pour l'unité spéciale pour les victimes, ses poursuites sont de plus en plus téméraires et incertaines. Dans l’episode Prisonnier du désir (saison 9, épisode 3), elle agresse le directeur du centre pour jeunes délinquants sexuels dans lequel elle a placé un adolescent de 15 ans, qui a été brutalement violé dans sa chambre. 

 Puis elle fait volontairement échouer le procès de Saul Picard, (épisode 7, La folie du double) par compassion pour ses troubles psychiques et sa schizophrénie, ce qui lui attirera les foudres d’Olivia, qui par la suite ira voir le procureur Mc Coy. Casey se verra menacée de suspension si elle abuse de nouveau de son autorité.

 Elle continue à s’enfoncer et finit par mentir à la juge Petrovsky sur la fiabilité d'une preuve dont elle a caché sa dégradation. (Ne jamais oublier, saison 9, épisode 19). Son amie Donnelly lui donne une convocation au barreau pour faute lourde et inadmissible, car les rapports scientifiques étaient déjà signés et complets. Elle reconnait avoir maquillé cette preuve détériorée, car elle n'avait rien d'autre pour faire condamner Crane. Mais la juge lui apprend qu'elle risque d'être suspendue pendant des mois, voire des années. 

 Après 3 années de suspension, elle fait son retour à l'unité spéciale pour les victimes dans l'épisode Pas comme eux (saison 12, épisode 21) ou elle est chargée de poursuivre un homme ayant violé la petite-fille de l’agresseur de sa mère. Finalement, la petite-fille est arrêtée pour parjure et Novak gagne l’affaire.

 Casey n'apparaîtra qu'au cours de quatre épisodes au début de la saison 13 pour remplacer temporairement Alexandra Cabot, mais ses relations avec l’USV ne sont pas au mieux.

 Dans l’épisode 3 L’enfant illégitime, Casey décide de ne pas poursuivre une affaire car le père du jeune suspect est un ambassadeur réputé, la victime a raconté plusieurs versions et elle n’a pas signalé le viol tout de suite. Cette décision ne plaît pas du tout a Olivia, et la tension va vite monter. 

 Lorsque Tim et Ali Martell se déclarent chacun coupable de la mort de leur fils Nate alors que le Dr Warner n’a pas encore établi la cause de la mort, elle déclare que le jury tranchera entre les deux versions et que l’affaire est bouclée, ce qui irrite Cragen et Benson (saison 13 épisode 5, Le vrai du faux)

Apparitions 
Casey Novak apparait dans 105 épisodes de la série. Elle est présente de la cinquième saison à la neuvième saison de façon régulière. 
Elle réapparaitra dans un épisode de la saison 12 et pour quatre épisodes de la treizième saison.

Voir aussi

Articles connexes 

 New York, unité spéciale
 Diane Neal

Personnage de New York : Unité Spéciale
Personnage de fiction new-yorkais
Victime de violence conjugale de fiction